Фабиана Ловесе () — аргентинская  биатлонистка, участница зимних Олимпийских игр 1992 года.

Карьера 

Фабиана Ловесе вместе с Марией Хиро представляла Аргентину на первых олимпийских соревнованиях по биатлону среди женщин, которые прошли на Олимпиаде 1992 года в Гренобле. Аргентинка выступила только в спринте, где допустив 9 промахов на огневых рубежах, финишировала последней — 68-й.

Её младшая сестра Наталья представляла Аргентину на Олимпийских играх 2002 года.

Участие в Олимпийских играх

Ссылки 
 Результаты на сайте sports-reference.com 
 Результаты на сайте the-sports.org

Биатлонисты Аргентины
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года